Cuautepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuautepec de Hinojosa (kommunhuvudort), Hidalgo, 
 Cuautepec, Puebla, ort, Tlacuilotepec, 
 Cuautepec, Guerrero, ort, 
 Cuautepec (kommun), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar